ЭДП (от ) — советский электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Используется в комбинации с теми видами бризантных взрывчатых веществ (пластит, порошкообразный или прессованный тротил, пентрит, гексоген), чувствительность которых достаточна для приведения в действие электрическим импульсом.

Изготавливается из алюминия; конструктивно объединяет в себе капсюль-детонатор № 8-А, в дульце гильзы которого расположен электровоспламенитель с платино-иридиевым или нихромовым мостиком накаливания. Мостик окружён воспламенительным составом, одним из возможных вариантов которого является смесь роданистого свинца, бертолетовой соли и древесного угля, связанная костным клеем.

Тактико-технические параметры 
 Длина проводов электровоспламенителя 1 м.
 Наружный диаметр корпуса 6,8-7,05 мм.
 Полная длина 45,8-48,5 мм.
 Электрическое сопротивление 0,9-1,5 Ом.
 Расчётное сопротивление в нагретом состоянии 2,5 Ом.
 Сила тока для воспламенения 0,4 А.
 Минимальная сила тока, достаточная для подрыва одного детонатора:
 при переменном токе 1 А,
 при постоянном токе 0,5 А.
 Безопасный ток 0,18 А
Сохраняет работоспособность, находясь в течение суток под водой на глубине 1 метр.

Варианты 
 ЭДП-р — модификация электродетонатора ЭДП, снабжённая резьбовым соединением (резьба М10х1) для ввинчивания в запальные гнёзда мин, сапёрных зарядов и тротиловых шашек.
 УЭДП — учебная модификация детонатора с электровоспламенителем в небоевом снаряжении.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Узлы взрывных устройств